För den fornkyrklige martyren, se Sankt Laurentius.

Saint-Laurent eller Sint-Laureins kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Sint-Laureins, kommun i Flandern, Östflandern,

Frankrike 
Kommuner:

 Saint-Laurent, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,                                                 
 Saint-Laurent, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                                    
 Saint-Laurent, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne,                                   
 Saint-Laurent, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Laurent, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,                                 
 Saint-Laurent, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                          
 Saint-Laurent, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                      
 Saint-Laurent-Blangy, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,                                            
 Saint-Laurent-Bretagne, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,                              
 Saint-Laurent-Chabreuges, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                 
 Saint-Laurent-d'Agny, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Laurent-d'Aigouze, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                    
 Saint-Laurent-d'Andenay, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                             
 Saint-Laurent-d'Arce, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                               
 Saint-Laurent-de-Brèvedent, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                     
 Saint-Laurent-de-Carnols, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                  
 Saint-Laurent-de-Cerdans, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,                                   
 Saint-Laurent-de-Céris, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                          
 Saint-Laurent-de-Chamousset, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                 
 Saint-Laurent-de-Cognac, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Laurent-de-Condel, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Laurent-de-Cuves, departementet Manche i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Laurent-de-Gosse, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                            
 Saint-Laurent-de-Jourdes, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, departementet Aude i regionen Occitanien,                                      
 Saint-Laurent-de-la-Prée, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                             
 Saint-Laurent-de-la-Salanque, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,                           
 Saint-Laurent-de-la-Salle, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,                                        
 Saint-Laurent-de-Lévézou, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                               
 Saint-Laurent-de-Lin, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,                                       
 Saint-Laurent-de-Mure, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Laurent-de-Muret, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                    
 Saint-Laurent-de-Neste, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,                                           
 Saint-Laurent-des-Arbres, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                  
 Saint-Laurent-des-Bois, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Laurent-des-Bois, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                     
 Saint-Laurent-des-Combes, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                      
 Saint-Laurent-des-Combes, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                       
 Saint-Laurent-des-Hommes, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                      
 Saint-Laurent-des-Mortiers, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                     
 Saint-Laurent-des-Vignes, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                      
 Saint-Laurent-de-Terregatte, departementet Manche i regionen Normandie,                                           
 Saint-Laurent-de-Veyrès, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                  
 Saint-Laurent-d'Olt, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                                         
 Saint-Laurent-d'Onay, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Laurent-du-Bois, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                             
 Saint-Laurent-du-Cros, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                                
 Saint-Laurent-du-Mont, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Laurent-du-Pape, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                           
 Saint-Laurent-du-Plan, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                             
 Saint-Laurent-du-Pont, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Laurent-du-Tencement, departementet Eure i regionen Normandie,                                               
 Saint-Laurent-du-Var, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                               
 Saint-Laurent-du-Verdon, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                 
 Saint-Laurent-en-Beaumont, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                     
 Saint-Laurent-en-Brionnais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                       
 Saint-Laurent-en-Caux, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                               
 Saint-Laurent-en-Gâtines, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,                               
 Saint-Laurent-en-Grandvaux, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                 
 Saint-Laurent-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Laurent-l'Abbaye, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                       
 Saint-Laurent-la-Conche, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Laurent-la-Gâtine, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                                   
 Saint-Laurent-la-Vallée, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Laurent-la-Vernède, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                   
 Saint-Laurent-le-Minier, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                    
 Saint-Laurent-les-Bains, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                       
 Saint-Laurent-les-Églises, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                
 Saint-Laurent-les-Tours, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                     
 Saint-Laurent-Médoc, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                 
 Saint-Laurent-Nouan, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                           
 Saint-Laurent-Rochefort, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Laurent-sous-Coiron, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                   
 Saint-Laurent-sur-Gorre, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                      
 Saint-Laurent-sur-Mer, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Laurent-sur-Othain, departementet Meuse i regionen Grand Est,                                                  
 Saint-Laurent-sur-Oust, departementet Morbihan i regionen Bretagne,                                                    
 Saint-Laurent-sur-Saône, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                           
 Saint-Laurent-sur-Sèvre, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,

Franska Guyana 

 Saint-Laurent-du-Maroni, Franska Guyana, Guyane,

Kanada 

 Saint-Laurent (arrondissement i Montréal), Québec, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Franska Guyanaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar